Фурсе́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Фурсенко Дмитро Вікторович — капітан Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Фурсенко Іван Семенович (1918—1944) — командир гармати, старший сержант. Герой Радянського Союзу.
 Фурсенко Микола Іванович (1948) — радянський і український військовий, Голова Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад.
 Фурсенко Сергій Михайлович (1937) — український архітектор.

Див. також 
 6753 Фурсенко — астероїд головного поясу.

Примітки